Hederström kan avse någon av följande:
Adolf Hederström (1786–1834), svensk präst
Bo Hederström (1912–2001), svensk skådespelare
Christer Hederström (född 1941), svensk medierådgivare och debattör
Claes-Göran Hederström (född 1945), svensk sångare
Marianne Hederström (1916–2006), svensk fotograf och författare, se Marianne Greenwood
Sune Hederström (1883–1958), svensk jägmästare
Torbjörn Hederström (1918–2009), svensk företagsledare, jägmästare och professor
Ture Hederström (1843–1915), svensk agronom och forskare